Ulamertoq bezeichnet:
 Ulamertoq (Berg), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ulamertoq (Insel, Killiit), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ulamertoq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ulamertoq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ulamertoq (Insel, Imartuneq), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ulamertoq (Insel, Kangilineq), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ulamertoq (Insel, Kangerluttusoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ulamertoq (Insel, bei Qassimiut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ulamertoq (Insel, bei Qeqertarsuaaraq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ulamertoq (Insel, bei Saarloq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ulamertoq (Insel, Sermilik), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ulamertoq (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland